Салов, Евгений

 Салов, Евгений Иванович (род. 1948) — председатель Верховного совета Хакасии.
 Салов, Евгений Михайлович (1911—1994) — директор Кузнецкого металлургического комбината, Герой Социалистического Труда.